Grenzdurchmesser steht für:

 Mindest- bzw. Höchstmaß eines Bauteils, siehe Nenndurchmesser
 kleinster Durchmesser, bei dem ein Sprengstoff noch explodiert, siehe Stahlhülsentest